Посадув — топоним

Два населённых пункта в Польше:
 Посадув — село, гмина Телятын, Томашувский повят (Люблинское воеводство), Люблинское воеводство.
 Посадув — село, гмина Ульхувек, Томашувский повят (Люблинское воеводство), Люблинское воеводство.

См. также 
 Посадово